Hybridschrift bezeichnet:

 Bastardschrift, eine Mischform gotischer Schrift, die Merkmale kursiver und kalligrafischer Schrift verbindet
 Hybridschrift (Variante), eine Mischform von Schriftarten mit Merkmalen verschiedener Kategorien einer Klassifikation
 Schriftsippe, eine Mischform von Schriftfamilien mit Schriftarten verschiedener Kategorien einer Klassifikation